Тасмагамбетов, Имангали Нургалиевич — государственный и политический деятель Республики Казахстан, доктор политических наук.
 Тасмагамбетова, Софья Имангалиевна — казахстанский художник-постановщик, сценограф, заслуженный деятель Казахстана.